Соревнования среди восьмёрок в академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 29 по 31 июля. Приняли участие 54 спортсмена из пяти стран.

Курсивом показан рулевой.

Призёры

Соревнование

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований